Barros se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fábio de Barros
 Manuel Barros botánico